BiH:
 Kupres, gradić i općina u Hercegbosanskoj županiji
 Kupres (RS), općina u jugozapadnom dijelu BiH, nastala nakon Daytonskog sporazuma, izdvajanjem iz općine Kupres.
 Kupres (Busovača, BiH) naselje u općini Busovača
 HNK Kupres, nogometni klub iz istoimenog grada